Eliza Doolittle puede referirse a:

Personaje 
 Eliza Doolittle, personaje de Pigmalion y My Fair Lady;

Música 
 Eliza Doolittle (1988-), cantante:
Y sus trabajos discográficos
 Eliza Doolittle (2009), EP;
 Eliza Doolittle (2010), álbum.